Taira bezeichnet:
 eine Gattung der Finsterspinnen (Amaurobiidae): Taira (Gattung)
 eine Stadt in der Präfektur Fukushima: Taira (Iwaki) (heute: Iwaki)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Iwaki-Taira
 eine japanische Insel der Tokara-Inseln: Taira-jima
 ein japanisches Adelsgeschlecht: Taira
 Taira no Kiyomori (1118–1181), General in der späten Heian-Zeit in Japan
 Taira no Shigehira (1158–1185), Oberkommandierender des Taira-Clans in Japan
 Taira no Tadanori (1144–1184), General im Genpei-Krieg in Japan
 Taira no Tomomori (1152–1185), Clanführer und Kommandeur der Taira im Gempei-Krieg in Japan

Taira ist der Familienname folgender Personen:
 Kōji Taira (* 1983), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Satoshi Taira (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Taira Shinken (1898–1970), japanischer Meister des Kobudō
 Tadahiko Taira (* 1956), japanischer Motorradrennfahrer
 Tomi Taira († 2015), japanische Schauspielerin
 Tomohiro Taira (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Tomoyuki Taira (* 1959), japanischer Politiker
 Taira Toshiko (1921–2022), japanische Kunsthandwerkerin und Lebender Nationalschatz
 Yoshihisa Taira (1937–2005), japanisch-französischer Komponist

Siehe auch:
 Tayra
 Teira